Лозівська селищна рада — Луганська область, Слов'яносербський район
 Лозівська селищна рада — Хмельницька область, Деражнянський район